Impromptu (term), de algemene betekenis van het woord, namelijk iets dat zonder voorbereiding, voor de vuist weg is gemaakt, of een snel opgevatte zinrijke gedachte, of een schrandere scherts; 
 Impromptu (muziekstuk), een instrumentale compositie met een improvisatorisch karakter, meestal in liedvorm geschreven;
 Impromptu (hoorspel), een hoorspel naar het gelijknamige toneelstuk (1961) van Tad Mosel;
 Impromptu (film), een film uit 1991.